

Петраше — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Петраше — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Петраше — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства